ACBD5 () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 534 амінокислот, а молекулярна маса — 60 092.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, автофагія, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з ліпідами. 
Локалізований у мембрані, пероксисомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки